A rövidpályás gyorskorcsolya a téli olimpiai játékokon 1992 óta szerepel a programban. Először két-két versenyszámban (férfi 1000 méter, női 500 méter és a váltók) hirdettek olimpiai bajnokot. 1994-ben újabb egy–egy versenyszám, majd 2002-ben az 1500 méter is bekerült a programba. 2022-től a vegyes 2000 méteres váltóban is olimpiai bajnokot avatnak.

Versenyszámok 
• = hivatalos versenyszám, (b) = bemutató versenyszám

Férfi

Női

Vegyes

Éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2010-es olimpiával bezárólag 33 különböző lobogó alatt indult rövidpályás gyorskorcsolyázó a játékok során. Közülük mindössze tíz nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban.

Magyarország négy alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményünket Knoch Viktor 2006-ban 1500 m-en elért 5., Huszár Erika szintén 2006-ban 1500 m-en elért 4., illetve a 2010-es Darázs Rózsa, Heidum Bernadett, Huszár Erika, Keszler Andrea összeállítású 3000 m-es női váltó 5. helye jelenti.

Források 

Sportágak a téli olimpiai játékokon